Chiesa di Santa Maria delle Lacrime a Pioraco
Chiesa di Santa Maria delle Lacrime a Rocca San Casciano